Nílton Campolino (Rio de Janeiro, 1926) foi um cantor e compositor brasileiro.

Com seu companheiro de escola, Aniceto do Império, gravou o disco "O partido-alto de Aniceto & Campolino" em 1977. O cantor e compositor Zeca Pagodinho gravou vários de suas canções, era seu principal intérprete na carreira musical

Discografia
(2001) Os Meninos do Rio
(1977) O Partido - Alto de Aniceto & Campolino

Ligações externas
"Nílton Campolino" no CliqueMusic
Lado B - Aniceto do Império e Nilton Campolino

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores afro-brasileiros
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de pagode